Schweinitz kan syfta på följande platser:

Polen 

 Świdnica (kommunhuvudort), Lubusz vojvodskap, Powiat zielonogórski, 
 Świdnica, powiathuvudort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat świdnicki,

Tjeckien 

 Schweinitz (vattendrag),

Tyskland 

 Schweinitz, Jessen – en tidigare stad numera stadsdel i Jessen, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar